Vesicularia kan syfta på:

 Vesicularia (djur) – ett släkte av mossdjur
 Vesicularia (svampar) – ett släkte av svampar
 Vesicularia (växter) – ett släkte av växter